David Petersen est un nom de personne notamment porté par : 

 David Petersen (1651-après 1709), compositeur et violoniste dilettante d'origine allemande ;
  (1943-), théologien américain ;
  (1944-), sculpteur gallois ;
 David Petersen (1977-), auteur de bande dessinée américain ;
  (1992-), joueur de rugby anglais.

Voir aussi